Sezon (1987) był 43. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 2 maja 1987 i trwały do 10 października 1987. Tytułu nie obroniła drużyna Lillestrøm SK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Moss FK. Tytuł króla strzelców zdobył Jan Kristian Fjærestad, który w barwach klubu Moss FK strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1987 w piłce nożnej
1987 w Norwegii